Mary Victoria Curzon (1870 –1906) – brytyjska arystokratka pochodzenia amerykańskiego, baronowa Curzon of Kedleston, żona George’a Curzona
 Mary Irene Curzon (1896–1966) – brytyjska arystokratka, 2. baronowa Ravensdale, córka Mary Victorii